garb – rodzaj wady w budowie ciała
 Garb – skała na wzgórzu Biakło na Wyżynie Częstochowskiej
 Garb – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Garb – kilkadziesiąt innych nazw geograficznych

Przypisy